The Parent Trap puede referirse a:

 The Parent Trap (película de 1961),  comedia familiar protagonizada por Hayley Mills.
 The Parent Trap (película de 1998), comedia familiar protagonizada por Lindsay Lohan.
